Duff puede referirse a:
 Hilary Duff, actriz, cantante y diseñadora de modas estadounidense;
 Duff McKagan, bajista de Guns N' Roses;
 Cerveza Duff, marca ficticia de la serie Los Simpson.
 Damien Duff, futbolista irlandés que estuvo fichado por varios clubes británicos como el Chelsea;
 Islas Duff, en el océano Pacífico y pertenecientes a las Islas Salomón;
 The Duff, película norteamericana. Comedia adolescente del año 2015.
 Daf, un instrumento musical de percusión membranófono persa